Составы команд-участниц Клубного чемпионата мира по футболу 2012 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 вратаря. Составы были объявлены 29 ноября 2012 года.

Составы

Аль-Ахли 
Итог — 4-е место

Коринтианс 
Итог — 1-е место

Монтеррей 
Итог — 3-е место

Окленд Сити 
Итог — 7-е место

Санфречче Хиросима 
Итог — 5-е место

Ульсан Хёндэ 
Итог — 6-е место

Челси 
Итог — 2-е место

Примечания

Ссылки 
 Официальные окончательные заявки 

2012